Eicker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Eicker (* 1972), deutscher Jurist
 Cornelia Eicker (* 1963), deutsche Sängerin
 Ernst August Eicker (1934–2021), deutscher Tenor und Chorleiter
 Friedhelm Eicker (* 1927), deutscher Statistiker und Hochschullehrer
 Ruthild Eicker (* 1959), deutsche Sängerin
 Stefan Eicker (* 1960), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Ursula Eicker (* 1963), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin

Eicker bezeichnet auch:

 eine christliche Vokalformation siehe Die Eickers